La combinaison des deux lettres X et Z sous la forme du digramme XZ peut faire référence à :
 l'un des codes de la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs attribué à l'Union du Myanmar ou (ex-)Birmanie ;
 un diminutif informatique possible du nom Wades-Giles voire pinyin de Xuzhou en Chine, pour son site Internet officiel xz.gov.cn au moins ;
 un format xz de compression de données informatique(s).